Knutpunkt kan avse:

 Knutpunkt (konferens) – en årligen återkommande nordiska lajvkonferens
 Internetknutpunkt – en fysisk infrastruktur där Internetleverantörer utbyter Internettrafik mellan sina nätverk
 Knutpunkt – en slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk, se Nod (datorkommunikation)
 Järnvägsknut – en ort med järnvägsstation där flera järnvägar möts
 Polygonpunkt - en punkt i ett polygontåg

Se även
 Knutpunkten – Helsingborgs huvudstation och ett kommunikationsnav